Montmaur est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Toponyme 

 Montmaur (Hautes-Alpes), une commune française du département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Montmaur (Aude), une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Montmaur-en-Diois, une commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Pierre de Montmaur (1576-1650), un polémiste et un écrivain.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France